2-й Кубок Европы по лёгкой атлетике в помещении прошёл 14 февраля 2004 года в Лейпциге на «Арене Лейпциг». Второй раз подряд в этом немецком городе участники боролись за командную победу среди мужчин и женщин.

Состав участвующих сборных был сформирован по итогам летнего Кубка Европы 2003 года. Приглашение получили первые шесть команд Суперлиги среди мужчин и женщин, а также по две лучшие страны из Первой лиги.

Соревнования прошли в один день, всего было проведено 9 мужских и 10 женских дисциплин. Женская сборная России выиграла шесть видов и ещё в двух заняла второе место, одержав уверенную победу в командном зачёте. В ходе турнира было установлено четыре национальных рекорда.

Командное первенство

Сильнейшие в отдельных видах 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд соревнований

Мужчины

Женщины 

 9 декабря 2004 года ИААФ в своём ежемесячном информационном письме сообщила о дисквалификации российской толкательницы ядра Ирины Худорошкиной. Её допинг-проба, взятая 10 февраля 2004 года в рамках внесоревновательного тестирования, дала положительный результат на наличие запрещённых препаратов. Спортсменка была дисквалифицирована на 2 года, а её результаты после даты забора пробы в соответствии с правилами были аннулированы, в том числе первое место на Кубке Европы в помещении — 2004 в толкании ядра с результатом 18,75 м.

Примечания

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике в помещении
Февраль 2004 года
Спорт в Германии в 2004 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Международные спортивные соревнования в Лейпциге
События 14 февраля